Александр Андреевич Полунин () — российский хоккеист клуба «Локомотив».

Биография 
Воспитанник детско-юношеской школы «Пингвины» (Москва) и ярославского «Локомотива». В сезоне 2015/16 дебютировал за «Локомотив» в КХЛ и следующие три года входил в тройку Полунин — Красковский — Коршков, считавшуюся одной из надежд российского хоккея. «Габаритный центр Павел Красковский был мозгом звена, небольшой креативный Александр Полунин — эдаким наконечником и завершителем, а невероятно работоспособный силовой Егор Коршков — столпом, который мог продавить оборону соперника и при необходимости выгрызть шайбу в борьбе или на перехватах». В составе той же тройки был одним из лидеров сборной на МЧМ-2016, где завоевал серебряную медаль.

В сезоне 2017/18 качество игры Полунина снизилось, и в следующем сезоне игрок был обменян (фактически отправлен в аренду) в «Сочи». Сезон 2019/20 вновь провёл в «Локомотиве», после чего оказался в «Амуре», где играл в первом звене.

Затем вернулся в "Локомотив". 17 ноября 2021 года забросил три шайбы в матче против СКА, сделав первый хет-трик в карьере.

Достижения 
Бронзовый призёр Чемпионата России (2017). Чемпион МХЛ (2016, 2018).

Серебряный (2016) и бронзовый (2017) призёр чемпионата мира среди молодёжи.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Амур»